Фео, Франческо (1691—1761) — итальянский композитор и музыкальный педагог.
 (322) Фео — крупный астероид главного пояса.
 Фео — одна из гиад (Гесиод. Фр. 291 М.-У.).